Die folgende Liste der Länder nach Vermögen pro Kopf beruht auf Schätzungen der Bank Credit Suisse für Ende des Jahres 2021 (Stand September 2022).
Für die Berechnung der Vermögen, die sich unter anderem auf Statistiken der Zentralbanken stützen, werden finanzielle sowie materielle Aktiva wie Immobilien, Börsenanteile und Bankguthaben abzüglich von Schulden herangezogen und durch die Anzahl der erwachsenen Personen in einem Land geteilt. Das Vermögen pro Kopf gibt Auskunft, über welche Breite an materiellem Wohlstand die Bürger eines Landes verfügen. Alle Vermögenswerte sind in US-Dollar angegeben.

Laut dem Global Wealth Report 2022 verfügen die Einwohner der Schweiz über das weltweit höchste Durchschnittsvermögen (696.604 $), während die von Island das höchste Vermögen im Median besitzen (375.735 $). Die Bevölkerung des afrikanischen Staates Sierra Leone hat das geringste Vermögen der angeführten Länder im Durchschnitt (799 $), während die der Zentralafrikanischen Republik das geringste Vermögen im Median besitzt (277 $). Weltweit beträgt das Median-Vermögen 8.360 $ pro Person, rechnerisch jedoch verfügt die Welt umgelegt auf jede erwachsene Person über ein durchschnittliches Vermögen von 87.489 $, mehr als das zehnfache. Dieser Wert wird in die Höhe getrieben durch sehr hohe Vermögen einiger weniger Personen. Insgesamt besitzen 53,2 Prozent der Personen weltweit weniger als 10.000 $ an Vermögen, während 1,2 Prozent mehr als eine Million $ besitzen.

Liste (2021) 
Liste der Länder, sortiert nach dem durchschnittlichen Vermögen auf jede volljährige Person in US-Dollar. Angegeben ist zudem (für die Vermögen volljähriger Personen) das mittlere Vermögen (Median-Vermögen) in USD. Der Medianwert ist weniger durch extrem hohe Einkommen beeinträchtigt (verzerrt) und hat deshalb eine höhere Aussagekraft darüber, welche Vermögenswerte die Mittelschicht eines Landes tatsächlich besitzt. Ein großer Teil der Daten, die von Credit Suisse erhoben wurden, stammt von Schätzungen.

Entwicklung (2000–2021) 
Entwicklung des durchschnittlichen Vermögens pro Person in US-Dollar in verschiedenen Regionen von 2000 bis 2021.

Siehe auch 
 Liste der Länder nach Gesamtvermögen
 Liste der Städte nach Gesamtvermögen
 Liste der Länder nach Vermögensverteilung
 Liste der Länder nach Bruttoinlandsprodukt pro Kopf

Weblinks

Einzelnachweise 

Verm
!
Liste (Staaten)